Das Wismilak International 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Bali. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 6. bis 14. September 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Nusa Dua